Bulakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bulakan, Pemalang, by, 
 Bulakan, Cilegon, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar